Сент-Эрблен-2 () — кантон во Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара. Входит в состав округа Нант.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года. В его состав вошли коммуны упраздненных кантонов Орво и Сент-Эрблен-Эст.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Орво (27 209 чел.)
 Сент-Эрблен (23 071 чел., восточная половина)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 35,4 % голосов против 24,2 % у Жана-Люка Меланшона и 12,0 % у Марин Ле Пен; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 77,0 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 33,8 %, Жан-Люк Меланшон – 21,3 %, Франсуа Фийон – 19,2 %, Марин Ле Пен – 10,1 %; 2 тур: Макрон – 83,4 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 36,5 %, Николя Саркози — 24,6 %, Жан-Люк Меланшон — 10,9 %; 2 тур: Олланд — 59,7 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Атлантическая Луара представляют член совета города Орво Лоран Дюбос (Laurent Dubost) (Европа Экология Зелёные) и вице-мэр города Сент-Эрблен Фарида Ребу (Farida Rebouh) (Социалистическая партия).

Ссылки